Појам  може да се односи на:

 Хилтон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Хилтон (ланац хотела)

Особе 
 Ники Хилтон, амерички модел и наследница дела хотелског ланца Хилтон
 Парис Хилтон, наследница хотелског ланца Хилтон
 Тајлер Хилтон, амерички певач